L'Okoumé, une espèce d'arbres de la famille des Burséracées ;
Okoumé, un ancien groupe de musique québécois.